Torre di Maratona dello stadio Renato Dall'Ara a Bologna (costruita nel 1929)
 Torre di Maratona dello stadio Artemio Franchi a Firenze (costruita nel 1931)
 Torre di Maratona dello stadio olimpico a Torino (costruita nel 1933)
 Torre di Maratona dello stadio della Vittoria a Bari (costruita nel 1934, demolita nel 1963)